Дже́нна Пре́сли (, настоящее имя — Бриттни Руис, ; род. 1 апреля 1987 года, Чула-Виста, Калифорния, США) — американская порноактриса; финалистка второго сезона реалити-шоу Jenna’s American Sex Star в 2006 году.

Биография 
Дженна окончила школу Хилтоп () в Калифорнии. Когда ей было 14 лет, она стала жертвой насильника. В старшей школе Дженне пришлось лечиться от анорексии. С 15 лет она работает в стриптиз-клубе. Вследствие малого возраста и американских законов, Дженна уезжала на работу в Мексику и после рабочей смены возвращалась обратно домой.

В 2005 году она снялась в своём первом порнофильме. В 2006 году Дженна пробует себя в реалити-шоу Jenna’s American Sex Star, но занимает только второе место, деля его с порноактирисой Рокси Дезель. В 2007 году актриса объявляет о своём желании прекратить съёмки с мужчинами. Однако в 2008 и 2009 годах они продолжаются. Дженна никогда не снималась в анальных сценах, однако высказывала возможность сняться в сольной сцене с анальной мастурбацией.

В 2005 году в одном из интервью Пресли рассказала, что в будущем хотела бы снимать порнофильмы и основать свою собственную киностудию.

В декабре 2012 году Пресли порвала с порноиндустрией после того, как её бабушка и дедушка отвели её на проповедь пастора Майлза Макферсона. В 2013 году она вступила в христианскую антипорнографическую организацию XXXchurch. После этого она дала интервью, в котором рассказала о том, почему она решила расстаться с порнобизнесом. По её словам, годы работы в порноиндустрии были для неё настоящим кошмаром (сущим адом).

Фильмография (выборочная) 
 12 Nasty Girls Masturbating № 7 (Madness Pictures)
 2wice as Nice (Hustler)
 Barely 18 № 25 (Sin City Teen)
 Barely Legal № 55 (Hustler)
 13 Cum Hungry Cocksuckers № 3 (Madness Pictures)
 2 on 1 № 24 (Diabolic)
 2 Young to Fall in Love № 2 (Zero Tolerance)
 3 Blowin' Me (Digital Sin)
 Young Fucking Bitches (Platinum X)
 10 Dirty Talkin' Masturbators № 2 (Bad Seed)
 Be My Bitch № 3 (Red Light District)
 Blow Me № 14 (Demolition)
 All About Me (Diabolic)
 Flawless № 9 (Cal Vista)
 Gag On This № 21 (Acid Rain)
 Ass Eaters Unanimous 20 (Том Байрон)
 Searching For A Pipe

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Интервью
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Родившиеся в Сан-Диего
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Активисты движения против порнографии
Twistys Treats